A Red Bull Air Race Világkupát 2008-ban hatodszorra bonyolították le. Az eredetileg tíz futamosra tervezett szezon április 10-én az Egyesült Arab Emírségekben vette kezdetét, és november 2-án Ausztráliában végződött. A pilóták versenyében az osztrák Hannes Arch lett a bajnok, hét ponttal megelőzve a második helyezett Paul Bonhommet.

Versenynaptár

Végeredmény

További információk 

 Red Bull Air Race hivatalos honlapja
 Red Bull Air Race 2008 (magyar)

Red Bull Air Race
Red Bull